Un tin est une pièce de bois utilisée pour soutenir un navire en cale sèche.
Le tin désigne les pièces de bois sur lesquelles on place les barriques dans une cave (du moins dans les pays de Loire).
TiN est la formule chimique d'un composé formé des éléments titane et azote, le nitrure de titane.

Patronyme

 Ida Tin (1979-), entrepreneuse et auteure danoise.
 Louis-Georges Tin (1974- ), militant contre l'homophobie et le racisme.

Toponymie

Burkina Faso 
 Tin, une commune rurale du département d'Orodara.

États-Unis 
 Tin Mountain, un sommet de Californie.

Mali 
 Tin Aïcha, une commune du cercle de Goundam dans la région de Tombouctou ;
 Tin-Essako, une commune du cercle de Tin-Essako dans la région de Kidal ;
 Tin-Hama, une commune du cercle d'Ansongo dans la région de Gao.

Pays-Bas 
 Tin, localité de la commune de Hollands Kroon, dans la province de Hollande-Septentrionale.

Science 

 TiN, la formule chimique du nitrure de titane.